A 25 606-os számú mellékút egy öt számjegyű mellékút (országos közút) Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyén, Miskolc központi részén.

A 304-es főút elején lévő körforgalomból indul. A Park Center áruházai mellett halad, leginkább azokat szolgálja ki, az itt Pesti út nevet viselő 3-as főúttal párhuzamosan húzódva északi irányba, annak szervizútjaként. Majdnem végig kétirányú, csak a legészakibb részén, utolsó, rövid szakaszán válik egyirányúvá észak felé; az ellenkező iránya ezen a szakaszon a 25 614-es út. A 3-as főútba torkollva ér véget, annak 180+400-as kilométerszelvénye közelében.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a teljes hossza 859 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 10.

Jegyzetek 

25606
25606